Vale da Meda é uma aldeia que faz parte da freguesia de Freixianda e concelho de Ourém.

Localização de Vale da Meda 
Freguesia: Freixianda
Concelho: Ourém
Distrito: Santarém
GPS: 39.785050, -8.513710

Código Postal Vale da Meda 
2435-511 Ribeira Do Fárrio
Válido para todas as moradas

Mapa de Localização 

Aldeias do concelho de Ourém